I-25 steht für:
 Interstate 25, US-amerikanischer Highway
 I-25 (Kolumbien), kolumbianische Nationalstraße
 I-25 (U-Boot), japanisches U-Boot der I-15-Klasse

I25 steht für:
 „Chronische ischämische Herzkrankheit“ (ICD-10-Code)

Abkürzung